Trois navires de la Royal Navy ont porté le nom de HMS Anthony :

 le , était un navire construit en 1417.
 le , était un navire en service entre 1588 et 1599.
 le HMS Anthony, était un destroyer de classe A lancé en 1929 et mis au rebut en 1948.

Voir aussi

Anthony